Шазе́-Анрі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний схід від Нанта, 55 км на північний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Шазе-Анрі, Ла-Шапель-Юллен, Комбре, Грюже-л'Опіталь, Ноелле, Пуансе, Ла-Прев'єр, Сен-Мішель-е-Шанво, Ле-Трамбле i Вергонн було об'єднано в новий муніципалітет Омбре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 353 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 877,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шазе-Анрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шазе-Анрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара